Sebastian est le premier sorcier nagual mexicain, membre de la lignée chamanique Abelar de don Juan Matus, d'après le témoignage de Carlos Castaneda.

Il était un indien converti et occupait le poste de sacristain.
 
Il est capable de se métamorphoser grâce à dix modifications possibles du point d'assemblage.

Il est le maître de don Santisteban, et l'élève d'un mystérieux personnage nommé le « défieur de la mort », apparu en 1723, qui semble avoir changé le cours de cette lignée, qui de « voyants » devient les « nouveaux voyants », par un simple échange d'énergie, contre des forces de vie naturelle.

Sources 
Carlos Castaneda, The Art of Dreaming, (L'Art de rêver), 1993, .

Personnalité du chamanisme
Carlos Castaneda